Buk je lahko:
 Buk-Vlaka (Hrvaška)
 Buk (Hrvaška)